Система непрерывной подачи чернил, СНПЧ — устройство для струйного принтера, подающее чернила к печатающей головке из пополняемых резервуаров. Благодаря СНПЧ затраты на печать значительно снижаются, и пользователь получает экономию, измеряющуюся в десятках раз. Основные типы СНПЧ — картриджные и капсульные, отличающиеся установкой на печатающую головку картриджного блока либо облегчённых капсул.

Устройство состоит из резервуаров для чернил, соединённых силиконовым шлейфом с картриджами или капсулами, расположенными на печатающей головке. Так как СНПЧ полностью герметична (кроме отсека стабилизации давления), разрежение компенсируется поступлением чернил из ёмкостей-доноров по многоканальному шлейфу в картриджи СНПЧ. Посредством этого, а также устройства доноров в виде сосудов Мариотта достигается необходимое постоянное наличие чернил в печатающей головке. Использование СНПЧ позволяет достичь экономии при печати в несколько раз в сравнении с обычными картриджами (из-за высокой стоимости картриджей)

Альтернатива использованию СНПЧ — перезаправляемые картриджи, подобные оригинальным, но с возможностью дозаправки чернил шприцем.

Многие широкоформатные, интерьерные и офисные принтеры содержат встроенную заводскую систему подачи чернил, которая часто скрыта от глаз обывателя. В заводских системах может применяться как сложный механизм регулировки давления (принтеры с патроном HP940; принтеры Epson PX 700-й и 800-й серий, Workforce), так и похожий основанный на эффекте сосудов Мариотта (Epson L-серия). В таких принтерах картриджи вставляются в неподвижную область, что позволяет выпускать их большего объёма.

Положительные стороны применения СНПЧ 
 Установка устройства не требует каких-либо изменений в конструкции принтера и занимает около 5 минут. Заправка СНПЧ может производиться самим пользователем, однако при заправке СНПЧ следует соблюдать аккуратность, не допускать разливов чернил, избегать загрязнения чернил пылью (которая неизбежно попадет в головку). Кроме этого, следует периодически контролировать уровень остатка чернил в ёмкостях СНПЧ.
 Увеличение производительности принтера — нет надобности тратить время на замену картриджей, прочистку печатающей головки;
 Снижение стоимости печати в 20—60 раз (в зависимости от используемых альтернативных чернил и вида принтера). Однако следует учесть, что при качественной печати стоимость фотобумаги составляет значительную часть стоимости отпечатка. В то же время снижение себестоимости самой печати становится настолько существенным, что оправдывает использование принтера в коммерческих целях: печать фотографий, использование в копицентрах, дизайнерские работы, применение в изготовлении сувениров и др. При этом использование СНПЧ практически не имеет ограничений по срокам и измеряется сотнями тысяч отпечатков. По некоторым оценкам, при использовании системы непрерывной подачи чернил цена принтера окупается в 70—100 раз.
 Повышение безопасности при печати — отсутствие риска выхода из строя печатающей головки принтера из-за попадания воздуха при смене картриджей и, как следствие, увеличение ресурса печатающей головки;
 Печать большими объёмами без риска остановки вследствие полного расхода чернил картриджа (вместе с тем, в большинстве моделей принтеров драйвер принтера продолжает подсчитывать расход чернил в «картриджах», и в момент их «израсходования» остановка всё-таки происходит, после чего, как правило, требуется произвести «виртуальную замену» картриджей — то есть обнулить счётчик кнопкой);
 Возможность восполнения запаса чернил разного цвета в соответствии с их реальным расходом, в то время как менять стандартный трёхцветный картридж приходится при исчерпании одного из трёх цветов.
 Возможность использовать любые чернила, оптимально подходящие непосредственно в данном случае. Например, используя сублимационные чернила, можно переносить изображения на материалы для сублимации (кружки, тарелки и мн. др.), а также на синтетические ткани (сублимационные чернила используются преимущественно в принтерах Epson. На принтерах HP, Canon использование сублимационных чернил невозможно — температурные воздействия в головках этих принтеров изменят состояние чернил).
 Природа не засоряется отработанными картриджами или принтерами, так как маркетинговая политика производителей такова, что иногда выгоднее купить новый принтер, чем комплект оригинальных картриджей.

Недостатки применения СНПЧ 
Как правило, СНПЧ не являются оригинальными решениями производителей, а поставляются сторонними производителями. Как следствие, производители принтеров теряют существенные доходы от продажи чернильных расходных материалов и иногда стараются усложнить использование таких систем с помощью чипов или других механизмов. В результате СНПЧ доступны не для всех моделей принтеров на рынке. Кроме этого, обычно покупатели автоматически лишаются гарантии на новый принтер при установке на принтер СНПЧ.

 Основная проблема упирается в неверное позиционирование баков с чернилами, которые должны быть размещены или на уровне, или чуть ниже головки. При размещении выше, за счёт давления, чернила могут начать протекать в принтер и вывести его из строя. При слишком низком размещении воздух начнёт поступать в сопла печатающей головки, приводя к засыханию сопел.
 Вся система, особенно внутренний патрон и шланги, должна быть лишена воздуха при установке. Присутствие воздуха неизбежно приведёт к выгоранию печатных сопел для струйных принтеров с термической формой печати (Hewlett Packard, Canon).
 Фирмы-производители принтеров могут попытаться отказаться от гарантий при переоборудовании принтера и использовании совместимых расходных материалов. Что, однако, в большинстве стран признано незаконным — так как в гарантии можно отказать тогда и только тогда, когда модификация послужила поводом для поломки, но не в независящих от модификации случаях. На принтерах Hewlett-Packard, к примеру, статус гарантии меняется с full (полная) на altered (изменённая). Стоит, однако, отметить, что печать альтернативными чернилами позволит сэкономить денежные средства (ушедшие бы на оригинальные картриджи) — многократно превышающие стоимость нового принтера.
 Перемещение принтера с места на место, любое изменение положения в пространстве следует производить с максимальной аккуратностью.
 Существует риск повреждения печатающей головки некачественными чернилами, поскольку оригинальные чернила в СНПЧ, как правило, не используются из-за их дороговизны.
 В очень редких случаях может произойти засорение печатающих сопел — особенно если не поддерживается чистота процесса заправки и не применяются раздельные шприцы. Шанс загрязнения при применении СНПЧ значительно ниже, чем при использовании перезаправленных или альтернативных картриджей, и равен такому при использовании оригинальных картриджей (остатки засохших чернил на приёмных отверстиях самой головки), так как заправки очень редки и чернила не вливаются напрямик в печатающую головку, а только во внешнюю систему подачи. Засорение очень легко устранить специальными средствами.

СНПЧ и производители принтеров 
В последнее время наблюдается тенденция производителей печатающих устройств затруднять установку СНПЧ на современные принтеры для сторонних, не зависящих от них финансово фирм. Компаниям-производителям невыгодно, когда пользователи, купившие принтер, используют СНПЧ вместо покупки оригинальных картриджей (обычно дорогостоящих и быстро заканчивающихся). Например, компания Epson часто меняет прошивку чипов на своих принтерах, поэтому может получиться, что чипы на картриджах или на СНПЧ, купленных у сторонних производителей, не поддерживают версию принтера (если разница между датой выпуска принтера и датой реализации составляет меньше 4 месяцев). Для предотвращения установки краскопроводящих трубок от СНПЧ используются конструктивно более закрытые и недоступные крышки принтеров, электронные чипы контроля на картриджах и другие способы затруднения установки подобных систем.

Тем не менее, осенью 2011 года представлены первые на рынке модели принтеров с предустановленными производителем СНПЧ: Epson L100, Epson L200 и Epson L800 из серии устройств «Фабрика печати Epson». Заправлять эти принтеры возможно было только фирменными чернилами Epson, которые распространяются в специальных ёмкостях по 70 мл каждая. После появления на рынке следующих моделей L110 и L210 Epson официально разрешил пользоваться неоригинальными расходниками, предупредив, что это ухудшает качество печати и длительность хранения отпечатков.

См. также 
 Привязка к поставщику (Vendor lock-in)

Примечания

Ссылки 
 Алексей Алексеев, Системы непрерывной подачи чернил для принтеров Epson / Ixbt.com, 12 ноября 2004
 Система непрерывной подачи чернил: взгляд пользователя. itc.ua, 2008
 Алексей Алексеев, Есть ли будущее у СПЧ? / Ferra.ru, 23.04.2008

Офисная техника
Струйные принтеры